Béguin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Béguin (1901–1957), Schweizer Schriftsteller, Kritiker, Herausgeber und Übersetzer

 Bernard Béguin (* 1947), französischer Rennfahrer
 Ernest Béguin (1879–1966), Schweizer Politiker (FDP)

 Max-Henri Béguin (1918–2000), Schweizer Kinderarzt und Pazifist
 Pierre Béguin (1903–1978), Schweizer Journalist
 Thierry Béguin (* 1947), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Béghin